Mierzęcin (Lubusz), een plaats in het Poolse district Strzelecko-drezdenecki, woiwodschap Lubusz
 Mierzęcin (powiat Pułtuski), een plaats in het Poolse district Pułtuski, woiwodschap Mazovië
 Mierzęcin (powiat Sierpecki), een plaats in het Poolse district Sierpecki, woiwodschap Mazovië
 Mierzęcin (gmina Pawłowiczki), een plaats in de gemeente Pawłowiczki in het Poolse district Kędzierzyńsko-Kozielski, woiwodschap Opole 
 Mierzęcin (gmina Polska Cerekiew), een plaats in de gemeente Polska Cerekiew in het Poolse district Kędzierzyńsko-Kozielski, woiwodschap Opole
 Mierzęcin (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Kamieński, woiwodschap West-Pommeren